Dit is een lijst van planetoïden 36901-37000. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (36901) - || 2000 SK177|| 28 september 2000 || LINEAR
|-
| (36902) - || 2000 SN177|| 28 september 2000 || LINEAR
|-
| (36903) - || 2000 SO179|| 28 september 2000 || LINEAR
|-
| (36904) - || 2000 SS179|| 28 september 2000 || LINEAR
|-
| (36905) - || 2000 SX179|| 28 september 2000 || LINEAR
|-
| (36906) - || 2000 SZ179|| 28 september 2000 || LINEAR
|-
| (36907) - || 2000 SX181|| 19 september 2000 || NEAT
|-
| (36908) - || 2000 SK182|| 20 september 2000 || LINEAR
|-
| (36909) - || 2000 SK185|| 21 september 2000 || Spacewatch
|-
| (36910) - || 2000 SS187|| 21 september 2000 || NEAT
|-
| (36911) - || 2000 SY187|| 21 september 2000 || NEAT
|-
| (36912) - || 2000 SA188|| 21 september 2000 || NEAT
|-
| (36913) - || 2000 SR188|| 21 september 2000 || NEAT
|-
| (36914) - || 2000 SX191|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (36915) - || 2000 SP195|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (36916) - || 2000 SW195|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (36917) - || 2000 SJ205|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (36918) - || 2000 SM205|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (36919) - || 2000 SC207|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (36920) - || 2000 SY207|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (36921) - || 2000 SB208|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (36922) - || 2000 SN209|| 25 september 2000 || LINEAR
|-
| (36923) - || 2000 SK211|| 25 september 2000 || LINEAR
|-
| (36924) - || 2000 SA212|| 25 september 2000 || LINEAR
|-
| (36925) - || 2000 SC212|| 25 september 2000 || LINEAR
|-
| (36926) - || 2000 SZ213|| 25 september 2000 || LINEAR
|-
| (36927) - || 2000 SJ216|| 26 september 2000 || LINEAR
|-
| (36928) - || 2000 SN216|| 26 september 2000 || LINEAR
|-
| (36929) - || 2000 SB217|| 26 september 2000 || LINEAR
|-
| (36930) - || 2000 SM217|| 26 september 2000 || LINEAR
|-
| (36931) - || 2000 SS220|| 26 september 2000 || LINEAR
|-
| (36932) - || 2000 SK221|| 26 september 2000 || LINEAR
|-
| (36933) - || 2000 SF222|| 26 september 2000 || LINEAR
|-
| (36934) - || 2000 SG226|| 27 september 2000 || LINEAR
|-
| (36935) - || 2000 SB227|| 27 september 2000 || LINEAR
|-
| (36936) - || 2000 SF227|| 27 september 2000 || LINEAR
|-
| (36937) - || 2000 SX229|| 28 september 2000 || LINEAR
|-
| (36938) - || 2000 SA234|| 21 september 2000 || LINEAR
|-
| (36939) - || 2000 SB237|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (36940) - || 2000 SA239|| 26 september 2000 || LINEAR
|-
| (36941) - || 2000 SV239|| 28 september 2000 || LINEAR
|-
| (36942) - || 2000 SK241|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (36943) - || 2000 SF242|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (36944) - || 2000 SD249|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (36945) - || 2000 SM256|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (36946) - || 2000 SN256|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (36947) - || 2000 SW258|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (36948) - || 2000 SO259|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (36949) - || 2000 SG260|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (36950) - || 2000 SL260|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (36951) - || 2000 SF261|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (36952) - || 2000 SM266|| 26 september 2000 || LINEAR
|-
| (36953) - || 2000 SO267|| 27 september 2000 || LINEAR
|-
| (36954) - || 2000 SB269|| 27 september 2000 || LINEAR
|-
| (36955) - || 2000 SR270|| 27 september 2000 || LINEAR
|-
| (36956) - || 2000 SU273|| 28 september 2000 || LINEAR
|-
| (36957) - || 2000 SB275|| 28 september 2000 || LINEAR
|-
| (36958) - || 2000 SQ276|| 30 september 2000 || LINEAR
|-
| (36959) - || 2000 SS279|| 25 september 2000 || LINEAR
|-
| (36960) - || 2000 SV279|| 25 september 2000 || LINEAR
|-
| (36961) - || 2000 SL280|| 30 september 2000 || LINEAR
|-
| (36962) - || 2000 SM280|| 30 september 2000 || LINEAR
|-
| (36963) - || 2000 SF285|| 23 september 2000 || LINEAR
|-
| (36964) - || 2000 SK287|| 26 september 2000 || LINEAR
|-
| (36965) - || 2000 SU289|| 27 september 2000 || LINEAR
|-
| (36966) - || 2000 SA290|| 27 september 2000 || LINEAR
|-
| (36967) - || 2000 SV292|| 27 september 2000 || LINEAR
|-
| (36968) - || 2000 SD293|| 27 september 2000 || LINEAR
|-
| (36969) - || 2000 SH295|| 27 september 2000 || LINEAR
|-
| (36970) - || 2000 SX297|| 28 september 2000 || LINEAR
|-
| (36971) - || 2000 SX301|| 28 september 2000 || LINEAR
|-
| (36972) - || 2000 SF302|| 28 september 2000 || LINEAR
|-
| (36973) - || 2000 SY307|| 30 september 2000 || LINEAR
|-
| (36974) - || 2000 SP309|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (36975) - || 2000 SR313|| 27 september 2000 || LINEAR
|-
| (36976) - || 2000 SU318|| 26 september 2000 || LINEAR
|-
| (36977) - || 2000 SK320|| 29 september 2000 || Spacewatch
|-
| (36978) - || 2000 SL323|| 28 september 2000 || LINEAR
|-
| (36979) - || 2000 SP327|| 30 september 2000 || LINEAR
|-
| (36980) - || 2000 SE336|| 26 september 2000 || NEAT
|-
| (36981) - || 2000 SW336|| 26 september 2000 || NEAT
|-
| (36982) - || 2000 SX336|| 26 september 2000 || NEAT
|-
| (36983) - || 2000 SB346|| 21 september 2000 || M. W. Buie
|-
| (36984) - || 2000 SM348|| 20 september 2000 || LINEAR
|-
| (36985) - || 2000 SH349|| 30 september 2000 || LONEOS
|-
| (36986) - || 2000 SP351|| 29 september 2000 || LONEOS
|-
| (36987) - || 2000 ST351|| 29 september 2000 || LONEOS
|-
| (36988) - || 2000 SE353|| 30 september 2000 || LONEOS
|-
| (36989) - || 2000 SR355|| 29 september 2000 || LONEOS
|-
| (36990) - || 2000 SA359|| 27 september 2000 || LINEAR
|-
| (36991) - || 2000 SY360|| 23 september 2000 || LONEOS
|-
| (36992) - || 2000 SN361|| 23 september 2000 || LONEOS
|-
| (36993) - || 2000 SM364|| 20 september 2000 || LINEAR
|-
| (36994) - || 2000 SP370|| 25 september 2000 || LONEOS
|-
| (36995) - || 2000 TX4 || 1 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (36996) - || 2000 TY15|| 1 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (36997) - || 2000 TK17|| 1 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (36998) - || 2000 TC21|| 1 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (36999) - || 2000 TN22|| 4 oktober 2000 || NEAT
|-
| (37000) - || 2000 TG25|| 2 oktober 2000 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten